La Supercoupe de la CAF 2021 (officiellement la Supercoupe de la CAF Total 2021 pour des raisons de sponsoring) est la  édition de la Supercoupe de la CAF. Le match oppose Al-Ahly SC, vainqueur de la Ligue des champions de la CAF 2019-2020 à la RS Berkane, vainqueur de la Coupe de la confédération 2019-2020. 

La rencontre se déroule le  au Stade Jassim-bin-Hamad à Doha, au Qatar. 

Al-Ahly SC gagne le match 2-0, remportant son septième titre de Supercoupe de la CAF, après les victoires de 2002, 2006, 2007, 2009, 2013 et 2014.

Match

Notes et références 

2021
Afrique
Compétition de football à Doha
Événement sportif international au Qatar
Sport au Qatar en 2021
Sport en mai 2021